Perlia ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Perlia (1905–2012), deutscher Testpilot, Redakteur und Fotograf
 Xavier Perlia (1923–2014), Schweizer Pharmazeut

Perlia bezeichnet außerdem:

 Haus Dr. Perlia, denkmalgeschütztes Gebäude in Bremen